An Daingean kan syfta på följande platser:

Irland 

 Daingean, ort, Leinster, Uíbh Fhailí, 
 Dingle (ort i Irland), Munster, Ciarraí, 

Robotskapade Irlandförgreningar